«Лири́ческий Сидне́й» () — театр в Сиднее, Австралия. Открыт в 1997 году. До конца 2011 года назывался «The Lyric Theatre» ().

Зрительный зал театра может вмещать в себя до 2050 человек. Техническая мощь здания может принимать любые виды постановок: мюзиклы, концерты, балеты, ледовые шоу и так далее.

Постановки в театре 
 1998: «Идеальный муж»
 1999: «Весёлая вдова», «Звуки музыки»
 2000: «Энни»
 2001: «Волшебник страны Оз», «Поющие под дождём»
 2002: «Mamma Mia!», «Оливер!», «Пираты Пензанса»
 2003: «Лев, колдунья и платяной шкаф»
 2004: «We Will Rock You», «Спящая красавица на льду», «Лихорадка субботнего вечера»
 2005: «Продюсеры»
 2006: «Присцилла, королева пустыни» (мировая премьера)
 2007: «Мисс Сайгон»
 2008: «Присцилла, королева пустыни» (возрождённая), «Призрак Оперы»
 2009: «Mamma Mia!», «Чикаго», «Приятель»
 2010: «Кошки», «Вестсайдская история»
 2011: «Энни», «Доктор Живаго» (мировая премьера)
 2012: «Блондинка в законе» (австралийская премьера), «Офицер и джентльмен» (мировая премьера)
 2013: «Боевой конь»
 2014: «Строго по правилам» (мировая премьера), «Грязные танцы»
 2015: «Матильда»

Ссылки 
 Официальный сайт театра 

Театры Австралии
Театры, основанные в 1997 году